Arnold III de Flandes, dit Arnold el Desgraciat, nascut el 1054 mort a Bavinchove, prop de Cassel el 22 de febrer de 1071, va ser comte de Flandes i d'Hainaut de 1070 a 1071. Era fill de Balduí VI, comte de Flandes, i de Riquilda, comtessa d'Hainaut.

Segons certs historiadors, la poca traça i la crueltat de la seva mare, Riquilda d'Hainaut, empesa pel rei Felip I de França a prendre la regència en detriment del germà de Balduí VI, Robert el Frisó, provocaren ràpidament una insurrecció de la noblesa de les ciutats principals. Segons altres historiadors, fou l'ambició de Robert el Frisó que el va incitar a posar en marxa les revoltes. El 1071, Arnold III va morir a la batalla de Cassel, contra Robert, que va esdevenir comte de Flandes. El comtat d'Hainaut va anar al seu germà petit Balduí II d'Hainaut ( 1056- 1098).

Fou inhumat pel seu oncle que li va edificar un mausoleu a Saint-Bertin. La mort precoç d'aquest comte és a l'origen de la llegenda de Gerbodon, vassall d'Arnold, que l'hauria matat i, ple de remordiment, hauria demanat al papa que li tallés les mans; aquest hauria ordenat al seu cuiner executar la tasca, excepte si no tremolaven, la qual cosa s'hauria produït. Perdonat, Gerbodon hauria acabat la seva vida a Cluny, en olor de santedat.

Ascendència

Referències 

Comtes de Flandes
Comtes d'Hainaut
Morts als Alts de França
Morts en combat